Вишняко́во — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района в 2 км от берега Псковского озера и в 4 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Крупп. На западе примыкает деревня Дуравино. В 4 км к западу от деревни проходит граница РФ с Эстонией.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 60 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района